Wolpert ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Wolpert (1897–1968), deutscher Bürgermeister in Rodalben, Lohr am Main, Bad Kissingen, Würzburg und Dresden
 Eugen M. Wolpert (1938–2001), deutscher Psychiater und Autor
 Gavin Wolpert (* 1983), kanadischer Bridge-Spieler
 Jenny Wolpert (* 1985), schwedische Bridge-Spielerin

 Lewis Wolpert (1929–2021), südafrikanisch-britischer Entwicklungsbiologe und Autor
 Ludwig Yehuda Wolpert (1900–1981), jüdischer Designer, Bildhauer und Kunsthandwerker deutscher Herkunft
 Scott Wolpert (* 1950), US-amerikanischer Mathematiker
 Veit Wolpert (* 1960), deutscher Politiker (FDP), Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:

 Volpert